Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adam Arkin (1956-), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Alan Arkin (1934-), acteur, réalisateur, scénariste, producteur, auteur et compositeur américain ;
 Cüneyt Arkın (1937-2022), acteur turc ;
 David Arkin (1941-1991), acteur américain ;
 Ronald Craig Arkin (1949-), roboticien et roboéthicien américain.